Mondiali 1953 può riferirsi ai seguenti campionati mondiali sportivi disputati nel 1953:

Automobilismo 
Campionato mondiale di Formula 1 1953 – 4ª edizione

Baseball 
Campionato mondiale di baseball 1953 – 14ª edizione

Bob 
Campionati mondiali di bob 1953 – 13ª edizione

Canoa 
Campionati mondiali di canoa/kayak slalom 1953 – 3ª edizione

Ciclismo 
Campionati del mondo di ciclismo su pista 1953 – 50ª edizione
Campionati del mondo di ciclismo su strada 1953 – 26ª edizione

Ciclocross 
Campionati del mondo di ciclocross 1953 – 4ª edizione

Hockey su ghiaccio 
Campionato mondiale di hockey su ghiaccio 1953 – 20ª edizione

Hockey su pista 
Campionato mondiale maschile di hockey su pista 1953 – 9ª edizione

Lotta 
Campionati mondiali di lotta 1953 – 14ª edizione

Motociclismo 
Motomondiale 1953 – 5ª edizione

Pallacanestro 
Campionato mondiale femminile di pallacanestro 1953 – 1ª edizione

Pattinaggio di figura 
Campionati mondiali di pattinaggio di figura 1953 – 44ª edizione

Pattinaggio di velocità 
Campionati mondiali completi di pattinaggio di velocità 1953 – 45ª edizione

Pentathlon moderno 
Campionati mondiali di pentathlon moderno 1953 – 4ª edizione

Scherma 
Campionato mondiale di scherma 1953 – 9ª edizione

Sollevamento pesi 
Campionati mondiali di sollevamento pesi 1953 – 30ª edizione

Tennistavolo 
Campionati mondiali di tennistavolo 1953 – 20ª edizione

Tiro con l'arco 
Campionati mondiali di tiro con l'arco 1953 – 16ª edizione